Ци́рулис ( — в переводе жаворонок; в русском варианте также Цируль) — латышская фамилия. Известные носители:

 Цирулис, Ансис (1883—1942) — латвийский художник и дизайнер.
 Цирулис, Гунар (1923—2002) — советский латвийский писатель.

См. также 
 Цирулёв
 Цируль